Die Prva Liga RS 2013/14 war die insgesamt 19. Saison der Republika Srpska und die zwölfte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 2013 und endete am 4. Juni 2014.

Meister wurde der FK Drina Zvornik.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2014/15 auf. Die letzten drei Vereine stiegen direkt in die drittklassige Druga Liga ab. Der Viertletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der Elfte spielte gegen den Sieger der Play-offs aus der Druga Liga. Die Spiele fanden am 15. und 18. Juni 2014 statt.

|}

Weblinks 
 Prva Liga RS sportdc.net
 Abschlusstabelle rsssf.com
 Details zu allen Saisonspielen FSRS Archiv

2013
Fußballsaison 2013/14